Songs of Leonard Cohen — дебютный студийный альбом канадского музыканта Леонарда Коэна, изданный в 1967 году.

Об альбоме 
Коэн подписал контракт с Columbia Records и Джоном Хэммондом, но продюсер впоследствии был заменён на Джона Саймона. Альбом был записан в августе 1967 года на студии Columbia Studio E в Нью-Йорке. Songs of Leonard Cohen стал культовым в США и добился впечатляющих успехов в Европе, где провёл в чартах более года. В 1989 году альбом был переиздан на CD, а в 2007 появилась отреставрированная версия с несколькими бонусам.

«Suzanne», ода к полусумасшедшей женщине, живущей недалеко от реки Святого Лаврентия в Монреале и связанной с рассказчиком песни глубокой личной и духовной связью, заняла 41 место в списке 200 лучших песен 1960-х по версии Pitchfork Media. Песня «So Long, Marianne» также попала в этот список, заняв 190 место.

Список композиций 
Первая сторона:

Вторая сторона:

Бонусы 2007 года:

Примечания

Ссылки 
 Songs of Leonard Cohen на Disogs
 Songs of Leonard Cohen на Rolling Stone
 Рецензия BBC

Альбомы 1967 года
Альбомы Леонарда Коэна
Альбомы Columbia Records
Дебютные альбомы 1967 года
Альбомы на английском языке